Владисла́в Тихоми́ров:
 Тихомиров, Владислав Борисович (1930—1999) — советский и российский политолог.
 Тихомиров, Владислав Николаевич (1939—2017) — губернатор Ивановской области.